A 2016–2017-es magyar női kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 66. kiírása. A szezon 2016. szeptember 16-án kezdődött és 2017. május 28-án a 26. fordulóval ért véget. A címvédő a Győri Audi ETO KC, amely veretlenül szerezte meg a bajnoki címet. Ez volt a győri csapat 13. magyar bajnoki elsősége.

A gólkirály a Siófok KC játékosa, Triscsuk Krisztina lett, pályafutása során másodszor.

Ettől a szezontól kezdve nem rendeztek rájátszást a bajnokságban, visszatértek a szokványos körmérkőzéses rendszerre. A résztvevők számát az előző évhez képest kettővel növelték, az előző évad 12 csapata közül nem volt kieső, hozzájuk csatlakozott a másodosztályból feljutó Kisvárdai KC és Kispest NKK.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok 

Vastagon kiemelve a címvédő.

Az alapszakasz

Tabella

Eredmények

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 

Magyar női
Magyar női
N2016